«Sinéad» (Шинейд) — второй сингл симфоник-метал-группы Within Temptation из их пятого студийного альбома 2011 года The Unforgiving, вышедший 15 июля 2011. Группа объявила о выходе сингла 15 апреля 2011, а 19 мая стало известно, что сингл будет включать несколько танцевальных ремиксов. Авторами ремиксов стали Benno De Goeij, Scooter, VNV Nation и Groove Coverage. Б-сайдом CD макси-сингла стала композиция «Empty Eyes».

Список композиций 
2 Track German CD

5 Track Maxi CD

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Within Temptation
Песни 2011 года
Синглы Roadrunner Records